Diphyus macilentus (Berthoumieu), een gewone sluipwesp
 Diphyus macilentus (Cresson), een gewone sluipwesp